Xian de Lingui, district administratif de la région autonome Zhuang du Guangxi en Chine
 Lingui, les liens sacrés, film tchadien de Mahamat Saleh Haroun